

Жінки 
 Маріанна Пенська (* 1959) — американський статистик, професор. Має докторський ступінь.

Чоловіки 
 Пенський Іван Іванович (* 1935) — художник, графік, пейзажист.
 Пенський Юліан Романович (1859—1920) — лікар, хірург, заслужений професор Харківського університету ім. В. Н. Каразіна.